Banner Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Banner Creek (Fairbanks North Star, Alaska)
 Banner Creek (Nome, Alaska)
 Banner Creek (Yukon-Koyukuk, Alaska)
 Banner Creek (Boise County, Idaho)
 Banner Creek (Custer County, Idaho)
 Banner Creek (Washington County, Idaho)
 Banner Creek (Kalifornien), im San Diego County
 Banner Creek (Kansas), im Jackson County
 Banner Creek (Michigan), im Gogebic County
 Banner Creek (Montana), im Lewis and Clark County